«Катина служба» — советский короткометражный фильм 1977 года режиссёра Бориса Токарева, по одноимённому рассказу Леонида Корнюшина.

Сюжет 
На почте небольшого городка работает Катя Ерохина. Два месяца ежедневно заходит Фёдор Боровиков — безуспешно ждет писем от жены…

Сюжет прост. Девочка работает на почте в маленьком городке, где все, в общем-то, знают друг друга. Через её руки проходят почтовые конверты, и она таким образом, как бы косвенно, посвящена в личную жизнь своих посетителей. И она пытается по-своему, так, как она это понимает, помочь людям, для которых в письмах — целая жизнь. Иногда она бывает по-юношески нетактична и бесцеремонна, иногда совершает поступки, не понятные людям, живущим только своими интересами. Но она хочет жить, не механически проживая день за днем, а вмешиваясь в жизнь, совершая самостоятельные поступки, как-то помогая людям.

Фильм снят по одноимённому рассказу Леонида Корнюшина, как отметил доктор филологических наук П. А. Николаев:
Душевная отзывчивость девушки — почтового работника (рассказ «Катина служба») — само по себе, разумеется, не составляет открытия Л. Корнюшина. Но оригинальность — в особой сдержанности, в отсутствии даже намека на патетичность. Тут угадывается стремление автора передать естественность, повседневность человеческого подвига.

В ролях 
 Людмила Гладунко — Катя Ерохина
 Николай Парфёнов — Тимохин
 Валентина Березуцкая — Летучкина
 Борис Руднев — Боровиков
 Арина Алейникова — жена Боровикова
 Элла Некрасова — эпизод
 Валентин Брылеев — эпизод

Дополнительно 
Дебютная — дипломная режиссёрская работа Бориса Токарева. Исполнительница главной роли Людмила Гладунко — жена режиссёра, снялась практически во всех картинах своего мужа.

Примечания

Источники 
 Катина служба // Мария Павлова — Советские художественные фильмы: 1976—1977 — Изд-во Всероссийской газеты «Нива России», 1995 — стр. 225
 Катина служба // Московская Синематека

Короткометражные фильмы СССР 1977 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Короткометражные фильмы на русском языке